Трудолюбовское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Трудолюбовское сельское поселение — в Аксубаевском районе Республики Татарстан.
 Трудолюбовское сельское поселение — в Сасовском районе Рязанской области.